Anna van Nassau (1563-1588), oudste dochter van Willem I van Oranje en Anna van Saksen
 Anna van Oranje-Nassau (1746), dochter van Willem IV van Oranje-Nassau en Anna van Hannover